Spellen
 Bingo (spel), een kansspel
 Bingo (gokautomaat), een (elektro-)mechanisch kansspel

Films
 Bingo (1974), van Jean-Claude Lord met Réjean Guénette en Anne-Marie Provencher
 Bingo (1991), van Matthew Robins met Cindy Williams en David Rasche
 Bingo (1998), van Chris Landreth met David Kodeski
 Bingo (2003), van Ray Arthur Wang en Garland L. Yee met Martha Mullins
 Bingo (2013), van Rudi Van Den Bossche naar het gelijknamige stuk van het Echt Antwaarps Teater

Televisie
 Bingo (Nederland), een Nederlands televisieprogramma met Tony Berk
 Bingo (Vlaanderen), een Vlaams televisieprogramma met Jo De Poorter

Muziek
 Bingo (kinderlied), een lied over een hond met dezelfde naam
 Bingo (André van Duin), single uit 1987 van André van Duin over het kansspel
 Bingo (muziekgroep), een voormalige Vlaamse muziekgroep

Geografische plaatsen
 Bingo (departement), een departement van Burkina Faso
 Bingo (provincie), een voormalige provincie van Japan

Overig
 Bingo (stripreeks), een Congolese stripreeks van Mongo Sisé